Сергей Иванович Коршунов (1971—1993) — младший лейтенант милиции, участник разгона Верховного Совета России, Герой Российской Федерации (1993).

Биография 
Сергей Коршунов родился 4 февраля 1971 года в деревне Марьевка Сампурского района Тамбовской области. В 1990 году он окончил Кирсановское авиационное техническое училище гражданской авиации по специальности техника по эксплуатации воздушных судов. В том же году Коршунов был призван на службу в Советскую Армию, Вооружённых Сил СССР. После увольнения в запас пошёл на работу в Оперативно-поисковое управления МВД России.

В октябре 1993 года Коршунов, выполняя распоряжения вышестоящего командования, находился в наиболее опасных точках Москвы. 6 октября 1993 года он погиб в районе Белого Дома. Похоронен в селе Ивановка  Тамбовской области. Школа в Ивановке носит имя героя.

Указом Президента Российской Федерации младший лейтенант милиции Сергей Коршунов посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Примечания

Литература 
 Герои России МВД России. — , 2002.

Милиционеры России
Погибшие при разгоне Верховного Совета России
Младшие лейтенанты милиции (Россия)